Discipline – amerykański zespół muzyczny, grający rock neoprogresywny
 The Disciplines – norweski zespół muzyczny, grający garage rock
 Discipline – album Cadaver Inc
 Discipline – album Desmonda Childa
 Discipline – album Janet Jackson
 Discipline – album King Crimson
 Discipline – singiel Nine Inch Nails

Zobacz też 
 Dyscyplina